El Zaaluk de berenjenas (denominado también caviar de berenjenas o simplemente Zaaluk) es un plato tradicional de la cocina marroquí y Turco. Se elabora con la berenjena como ingrediente principal, a la que se pica y se deja cocer hasta tener una textura ideal para hacer puré, se le añade zumo de limón (para que no se oxide) y limones encurtidos junto con salsa de tomate y ramitas de cilantro.

Véase también 
 Baba ghanoush: otro plato de berenjenas hecho puré muy similar en las Gastronomía de Oriente Medio.
 Berenjena frita

Gastronomía de Marruecos
Gastronomía de Turquía
Platos con berenjena